

Чамзінка — селище міського типу, районний центр, Мордовія
 Чамзінка — селище, Атяшевський район, Мордовія